Marwan – nome proprio di persona arabo maschile
Marwan (Zulkifli Abdhir) – terrorista malese
Ashraf Marwan – imprenditore e agente segreto egiziano